Зако́н Хи́рта (также «правило Хирта» или «закон Хирта — Иллич-Свитыча») — фонетический закон, открытый в 1895 году Германом Хиртом и актуальный для прабалтославянского языка.

Закон Хирта является важным аргументом в пользу существования балто-славянского единства.

Для праиндоевропейского языка важность закона Хирта заключается в том, что он проводит строгое соответствие между балто-славянской и ведическо-древнегреческой акцентуацией.

Характеристика 
Согласно этому закону в его современной форме, ударение смещалось на предударный слог, содержащий не чередующуюся по аблауту гласную или слоговый сонорный звук, если за гласным предударного слога непосредственно следовал неслоговый ларингал. Закон Хирта не действовал, если ларингал предшествовал гласной или если ларингал следовал за вторым компонентом дифтонга. Закон Хирта не действовал в слогах, где долгая гласная была унаследована из праиндоевропейского языка или появилась в результате действия закона Винтера, а также в случаях, когда ларингал находился в интервокальном положении.

Закон Хирта не объясняет акцентуации существительных склонения на *-u-, таких, как *sŷnъ «сын», относящегося к акцентной парадигме c и характеризующегося циркумфлексом. В. М. Иллич-Свитыч считал такую акцентуацию вторичной, однако К. Эбелинг полагает, что его аргументация неубедительна.

Кроме того, закон Хирта в ряде случаев неприменим к глаголам:  «пить», аорист: pȉh «я выпил», pî «он выпил», l-формы: pȉo, píla.

Исходя из этих фактов, К. Эбелинг сделал вывод, что оттяжка ударения по закону Хирта происходила только с непосредственно следующего слога, а затем в парадигмах, где форм с оттяжкой было большинство, произошло выравнивание по аналогии.

Примеры 
Первый список примеров на действие закона был собран самим Хиртом, затем этот список был дополнен И. Микколой и Т. Лером-Сплавинским.

  «дым» ( ,  «дыхание жизни, жизненное начало, жизнь») > (прабалтослав. *dū́ˀmås) >  (мн. ч., акцентная парадигма 1),  (мн. ч.);  (акцентная парадигма a) >  (род. п. dȉma),  (род. п. ды́ма), ;
  «шея, грива» ( ) > (прабалтослав. *grī́ˀṷāˀ) > ;  (акцентная парадигма a) > , , , ;
  «полный» ( ) > (прабалтослав. *ˈpīˀlnas) >  (акцентная парадигма 1), ;  (акцентная парадигма a) > ;
  ( ,  «пшеница») > ;  >  (род. п. pȉra),  «пырей»;
  >(прабалтосл. *díˀlgas) «длинный» ( , ) > , , .
  «деверь» ( , ) > , dieverìs, ;  > , ;
  > прабалт. *dṓˀnāˀ >  «хлеб», .

Относительная хронология 
Данный закон относится к более раннему периоду, чем утрата слоговых сонорных в прабалтославянском языке.

К. Л. Эбелинг считает, что закон Хирта осуществился раньше, чем закон Иллич-Свитыча.

Критика и отрицание закона Хирта 
Закон Хирта отрицали такие учёные как А. Мейе, Н. Ван-Вейк и Т. Торбьёрнсон, которые полагали, что в данном случае мы имеем дело с колебанием места ударения в отдельных словах в разных индоевропейских языках. В. М. Иллич-Свитыч полагает, что поскольку для закона Хирта существует большое количество надёжных примеров, списывать их все на случайные расхождения нельзя.

Советский акцентолог Л. А. Булаховский, обсуждая в ряде своих работ вопрос о балто-славянских отношениях, полагал, что в действительности не имеется надежных оснований для принятия закона Хирта в славянском, также, однако, отмечая, что поправка Лер-Сплавинского к закону Хирта, сформулированная для праславянского языка, делает его действие в славянском более вероятным. Кроме того, Т. Г. Хазагеров характеризует закон Хирта как сомнительный.

В свою очередь, голландский лингвист Пепейн Хендрикс критикует представителей московской акцентологической школы и конкретно В. А. Дыбо за придание закону Хирта неопределенного статуса в связи с сомнением В. А. Дыбо относительно его применимости к ряду акцентологических процессов в славянском.

Немецкий индоевропеист  в своих лекциях по славянской акцентуации не принимает действие закона Хирта в славянском. Т. Оландер пишет, что гипотеза Клингеншмитта не была нигде опубликована полностью, в связи с чем её сложно критиковать, однако отмечает, что судя по имеющимся сведениям, она выглядит малоправдоподобной.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 Slavic Accentuation — A Study in Relative Chronology, Frederik Kortlandt, 1975

Индоевропейские языки
Фонетические законы